Gösta von Rosen kan syfta på:

* Gösta von Rosen (1855–1937), svensk bruksägare
 Gösta von Rosen (1913–1997), svensk genetiker